O Campeonato Neozelandês de Futebol de 2010-11 foi a sétima edição da primeira divisão do futebol neozelandês.

Ao final desta temporada, o Waitakere United sagrou-se tricampeão ao vencer o Auckland City por 3 à 2.

Participantes

Classificação

Finais

Semifinais 
Jogo 1

Jogo 2

No placar agregado, o Waitakere United ganhou do Canterbury United por 6 à 3, enquanto que o Auckland City ganhou do Team Wellington por 7 à 1.

Grande Final

Referências 

2010-11